Колодуб — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Колодуб, Жанна Ефимовна (род. 1930) — украинский композитор, педагог и общественный деятель.
 Колодуб, Лев Николаевич (1930—2019) — советский и украинский композитор.